Příjmení Sabo nese více různých osobností:

 Erik Sabo (* 1991) – slovenský fotbalový záložník a reprezentant
 Mário Sabo (* 1974) – slovenský hudebník, kytarista
 Patrik Sabo (* 1993) – slovenský fotbalový záložník